Лабокша:

 Лабокша (Вологодская область) — деревня.

Реки
 Лабокша (приток Суды)
 Лабокша (приток Шогды)